Феликс Крисанто Веласкес (, 9 сентября 1990) — гондурасский футболист, защитник сборной Гондураса.

Клубная карьера 
В юном возрасте Феликс Крисанто отправился в Ла-Сейбу, третий по важности город Гондураса, чтобы присоединиться к одной из двух его ведущих футбольных команд: «Виктории» или «Виде». В итоге его приняла «Виктория». 4 октября 2008 года Крисанто дебютировал в её составе в официальном матче против «Олимпии», проходившем в Тегусигальпе. В конце 2012 года он впервые играл в финале чемпионата Гондураса, где его команда уступила всё той же «Олимпии».

16 июня 2015 года Феликс Крисанто перешёл в другой гондурасский клуб «Мотагуа». 28 августа того же года он забил свой первый гол в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, открыв счёт в домашнем поединке группового этапа против никарагуанского клуба «Вальтер Ферретти».

В июле 2018 года Крисанто был арендован клубом чемпионата Мексики «Лобос БУАП» на десять месяцев с правом выкупа.

Карьера в сборной 
3 ноября 2016 года Феликс Крисанто дебютировал в составе сборной Гондураса, выйдя в основном составе в домашней товарищеской игре против команды Белиза. Он также выступал за национальную сборную в матчах Центральноамериканского кубка 2017, Золотого кубка КОНКАКАФ 2017 и отборочного турнира чемпионата мира 2018.

Достижения 
 «Мотагуа»
 Чемпион Гондураса (2): Ап. 2016, Кл. 2017
 Обладатель Суперкубка Гондураса (1): 2017
 «Сборная Гондураса»
 Обладатель Центральноамериканского кубка (1): 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Виктория» Ла-Сейба
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Лобос БУАП»